Drengene fra Brasilien kan henvise til:

 Drengene fra Brasilien (roman), en roman af Ira Levin
 Drengene fra Brasilien (film), en filmatisering af romanen
 Casper & Drengene fra Brasilien, en julekalender afviklet i 1999 på en hjemmeside